Río Yeguas o Río de las Yeguas puede hacer referencia a:
 Río de las Yeguas (afluente del Genil)
 Río Yeguas (afluente del Guadalquivir)